Балканска лига, или Балканска међународна кошаркашка лига (), позната по свом акрониму БИБЛ (од ), регионална је кошаркашка лига на подручју Балкана. Лига тренутно броји 14 клубова и у њој се такмиче клубови из Бугарске, Израела, Северне Македоније, Црне Горе и самопроглашеног Косовa. 

Од сезоне 2013/14. представници Србије не учествују због одлуке о прикључивању екипа са Косова и Метохије. У лиги су се некада такмичили и клубови из Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Казахстана, Румуније и Хрватске.

Клубови у сезони 2021/22.

Досадашња финала

Успешност клубова

Познатији клубови учесници 

  Балкан Ботевград
  Берое
  Бнеи Херцлија
  Зрињски
  Ирони Нахарија
  Кавала
  Карпош Соколи
  Кожув
  Куманово
  Левски Софија
  Ловћен
  Макаби Ришон Лецион
  Макаби Хаифа
  Мега баскет
  Металац
  Морнар Бар
  Муреш
  Напредак Крушевац
  ОКК Београд

  Пећ
  Приштина
  Работнички
  Рилски Спортист
  Свислајон Таково
  Спартак Плевен
  Сутјеска
  Темишвар
  Теодо Тиват
  Улцињ
  Фени Индустри
  Хапоел Галил Елјон
  Хапоел Гилбоа Галил
  Хапоел Еилат
  Хапоел Јерусалим
  Хапоел Тел Авив
  Хапоел Холон
  Черно море Варна

Види још 
 Јадранска лига у кошарци
 Балтичка лига у кошарци
 ВТБ јунајтед лига
 Алпе Адрија куп

Спољашње везе 

 BalkanLeague.net - Званичан веб сајт лиге
 Страница лиге на eurobasket.com

Међународна кошаркашка клупска такмичења
Кошаркашке лиге
Кошарка у Босни и Херцеговини
Кошарка у Бугарској
Кошарка у Грчкој
Кошарка у Израелу
Кошарка у Северној Македонији
Кошарка у Румунији
Кошарка у Хрватској
Кошарка у Црној Гори